Сергей Игоревич Остапчу́к () — белорусский хоккеист, левый нападающий.

Биография 

Хоккейная школа: «Химик» из Новополоцка (в котором играл его отец Игорь Михайлович), «Динамо» и «Спартак» из Москвы. Первый тренер — Андрей Коробов. Выступал за юношеские и молодёжные клубы «Химик»—88, «Спартак»—90 (2002—2006), «Локомотив»—2 (2006—2008), «» (2008—2010), «Локо» (2009—2011).

С 2007 года играл также за клуб КХЛ «Локомотив» Ярославль.
В июле 2010 сыграл за национальную сборную Беларуси в спарринге против молодёжной сборной Беларуси.

Погиб на 22-м году жизни вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года при взлёте самолёта с ярославского аэропорта. Похоронен на Кальварийском кладбище Минска.

Статистика

Ссылки 
 Елена Савоничева. «Толстуш и Масяня». Земная история о неземной любви Сережи Остапчука, погибшего в авиакатастрофе под Ярославлем. (Газета «Советский спорт» от 17.07.2012). http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/538941 

Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты Белоруссии
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Локо»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки «Руэн-Норанда Хаскис»
Погибшие в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года
Похороненные на Кальварийском кладбище